Bergen
 Rossberg (Centraal-Zwitserse Vooralpen) - Zwitserland
 Roßberg (Zwarte Woud) - Duitsland

Personen
 Sara Rossberg - Brits kunstenaar
 Gert Roßberg - Duits politicus
 Ingolf Roßberg - Duits politicus